Cinema
O Bravo, filme com Johnny Depp (original: The Brave)
Brave (filme) - filme de animação em 3D

Música
Brave (álbum de Jennifer Lopez)
Brave (álbum de Marillion)
"Brave" (canção de Leona Lewis)